Coronella ima više značenja:
 Coronella, Ferrara
 Coronella, Rovigo